Se refiere a un conjunto de dos o más elementos, después de dos elementos ya se puede considerar mucho “tengo muchos problemas” que quiere decir que son dos o más.

Mucho o mucha también puede referirse a:

 Alfons Mucha, pintor modernista.
 Mucho, grupo de música español.
 Mucho, álbum de Babasónicos.